Монастырка — деревня в Сосьвинском городском округе Свердловской области.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи» 1869 года Монастырская упомянута как деревня Верхотурского уезда Пермской губернии, при реке Сосьве, расположенная в 59 верстах от уездного города Верхотурье. В деревне насчитывалось 14 дворов и проживало 96 человек (47 мужчин и 49 женщин).

География 
Деревня находится в северной части области, на расстоянии 16 километров к западу от посёлка Сосьва, на правом берегу реки Сосьва (правая составляющая реки Тавда), вблизи места впадения в неё реки Монастырки.
Абсолютная высота — 77 метров над уровнем моря.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 79 % из 33 чел.

Транспорт 
В 6 километрах севернее деревни находится остановочный пункт «77 км» Богословско-Сосьвинской железной дороги. Вблизи деревни проходит автодорога Серов — Сосьва.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из одной улицы (ул. Мира).

Примечания 

Населённые пункты Сосьвинского городского округа